Zabołocie – wieś na Ukrainie
 Zabołocie – dawna wieś, obecnie część miasta Chojniki na Białorusi
Zabołocie – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Zabołocie I – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Zabołocie II – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Zabołocie III – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Zabołocie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.

Zobacz też 
 Zabłocie

Linki zewnętrzne